Хреновское сельское поселение — муниципальное образование Бобровского района Воронежской области России.

Административный центр — село Хреновое.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село Хреновое.

Примечания 

Муниципальные образования Бобровского района
Сельские поселения Воронежской области